Metalocerus är ett släkte av skalbaggar. Metalocerus ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Metalocerus